Skills in Pills () — дебютный студийный альбом группы Lindemann, выпущенный 23 июня 2015 года.

Список композиций

Участники записи 
 Тилль Линдеманн — вокал;
 Петер Тэгтгрен — все инструменты, оркестровые аранжировки;
 Клеменс Вийерс (Carach Angren) — оркестровая обработка (аккомпанемент); вокал в «That’s My Heart»;
 Йонас Кьеллгрен — банджо в «Cowboy»;
 Pärlby Choir — детский хор.

Выпускающий персонал 
 Петер Тэгтгрен — продюсер, аудио-инженер; микшировщик («Fish On», «Golden Shower», «That’s My Heart»);
 Йонас Кьеллгрен — запись ударных;
 Стефан Глауманн — микширование (кроме «Fish On», «Golden Shower», «That’s My Heart»);
 Сванте Форсбэк — мастеринг;
 Якоб Хелльнер — постпродакшн;
 Том ван Хеш — монтаж постпродакшна.

Оформление 
 Rocket & Wink — дизайн;
 Штефан Хайлеман — обложка.

Студии 
 Abyss Studio, Pärlby — запись, микширование;
 Studio Drispeth Nr. 1 — пре-продакшн (только вокал);
 Hometown Studios, Stockholm — микширование;
 Chartmakers Audio Mastering, Helsinki — мастеринг;
 Big Island Sound, Stockholm — постпродакшн.

Чарты

Примечания 

Тилль Линдеманн
Дебютные альбомы 2015 года
Альбомы индастриал-метала
Альбомы Warner Music Group
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном